Kalaj jodid se može odnositi na:

 Kalaj(II) jodid ili stano jodid
 Kalaj(IV) jodid ili stani jodid